Le mot pied (du latin , accusatif de ) désigne originellement une partie du corps d'un homme, d'un animal ou d'une plante en contact avec le sol, et par extension le support d'un objet. Ces différents sens ainsi que quelques sens figurés existaient déjà en latin. D'autres se sont rajoutés.

Sciences et techniques

Biologie 
Au sens propre :
 pied, chez l'humain, partie de l’extrémité du membre inférieur qui sert à se tenir debout et à marcher ;
 pied, chez le cheval, partie inférieure des quatre membres ;
 pied, ou stipe, organe qui supporte le chapeau de certains champignons ;
 pied, zone inférieure d'une colonie de coraux mous ;
 pied, ou sole pédieuse, organe musculeux destiné à la locomotion des mollusques.
Au sens figuré :
 pied, unité de plante (par exemple, un pied de fraisier) ;
 pied-de-cheval, espèce naturelle d’huître plate de grande taille, élevée dans la Manche.

Métrologie - Unité de mesure 
 pied, nom commun à plusieurs unités de longueur ;
 pied par seconde, unité de mesure de la vitesse ;
 pied à coulisse, un instrument de mesure.
Par généralisation d'une distance ou l'action d'un flux :
 pied de pilote, une marge de sécurité ;
 pied-de-vent, un faisceau de lumière qui sort de nuages fragmentés.

Culture et société

Cuisine 
 Pied-De-Vent, un fromage des Îles de la Madeleine ;
 pied de cochon, une spécialité culinaire.

Expressions familières 
Les pieds étant à l'extrémité inverse du siège de la pensée, ils peuvent être considérés, dans le corps humain, comme le symbole de ce qui est le plus éloigné de l'intelligence, d'où :
 « Bête comme ses pieds », une expression employée pour désigner une personne stupide ;
 « Se débrouiller comme un pied », une expression employée pour dire se débrouiller comme un imbécile.

Dans les mythologies, le pied possède surtout un symbolisme phallique, d'où :
 « Faire du pied », une expression employée pour désigner une forme de drague ;
 « Prendre son pied », une expression employée pour désigner le fait d'avoir un orgasme ou d'éprouver un plaisir intense.

Expression imagée ou concrète liée à la mort :
 « Partir les pieds devant » (ou « sortir les pieds devant »), une expression employée pour désigner le fait de mourir.

Il est employé dans des locutions faisant allusion à la stabilité, la rapidité et le maintien ferme :
 « Avoir bon pied, bon œil », une expression employée pour désigner le fait d'avoir l'air alerte, vif, vigoureux, en bonne santé ;
 « Sur un bon pied », une expression employée pour désigner le fait d'être (ou de partir) dans de bonnes conditions.

Musique et poésie 
 un pied est un élément d'un vers, dans les métriques quantitatives et notamment en métrique antique, mais aussi dans les métriques accentuelles, telles que la métrique anglaise ;
 un pied dans le domaine de l'orgue est une unité de mesure de la hauteur des tuyaux qui caractérise un jeu (exemple : jeu de 16 pieds) ; 
 un pied mariton est une chanson populaire faisant référence au pied bot du personnage principal.

Objet ou partie d'objet 
 pied, la partie inférieure d’un objet qui lui sert de support ;
 pied, la base plus épaisse d'un mur, le support d'une colonne ou le support d'une voûte ;
 pied de glace, ou banquette côtière, un dépôt de glace littorale.

Patronyme 
 Jérémy Pied, footballeur français.

Notes et références

Notes

Références